Коти́ев — ингушская фамилия. Фамилию носят представители двух ингушских тайпов: Баркинхой (род Кете) и Мецхалой-Торшхой (род Кота). Известные носители:
 Котиев, Асланбек Байтиевич (1867—1931) — полковник Российской Императорской армии, командир Ингушского конного полка Кавказской Туземной конной дивизии.
 

 Котиев, Берд Асланбекович (1896 — ?) — публицист, организатор кинопроизводства, председатель правления «Востоккино». Был репрессирован в 1930-х годах.
 Котиев, Зяудин Хусейнович (1957—2004) — полковник милиции.
 Мехмет Кетей (Котиев, Магомет Чориевич) (1886—1973) — просветитель, публицист, общественно-политический деятель, переводчик, полковник турецкой армии.